Meleneta är ett släkte av fjärilar. Meleneta ingår i familjen Pantheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Meleneta